Luci Atili (en llatí Lucius Atilius) va ser un militar romà del . Formava part de la gens Atília, una gens romana d'origen patrici i plebeu.

Va ser comandant de la guarnició romana de Locres Epizefiris, i quan aquesta població va ser ocupada per Anníbal l'any 215 aC va poder fugir per mar amb les seves forces.

Referències 

Militars romans de la Segona Guerra Púnica
Gens Atília